Amerikai Egyesült Államok
South Gate (Indiana)
South Gate (Kalifornia)
South Gate (Maryland)

egyéb
Southgate (egyértelműsítő lap)